Михаил Романович Бакалейников (; 10 ноября 1890 — 10 августа 1960) — американский режиссёр звукозаписи, композитор музыки к кинофильмам и дирижёр русского происхождения.

Биография 
Михаил Бакалейников родился в 1890 году в Москве, там же родились его родные братья Константин, Николай и Владимир, также известные музыкальные деятели. В 1914 году дирижирует оркестром во время премьерной постановки спектакля «Сакунтала» в московском Камерном театре под руководством Александра Таирова. Михаил эмигрировал из СССР в 1926 году. В 1931 году он прибыл в Голливуд и стал работать в музыкальном департаменте Columbia Studios.

После кончины, последовавшей в 1960 году, оставил вдовой супругу Ивон-Мэри (Yvonne Marie Bakaleinikoff, урождённая Wilson), двух дочерей — Викторию Читуни (Victoria Chituni) и Энни (Annie Bakaleinikoff), а также двух сыновей — Тони и Уильяма.

Произведения 

 "Обидно, досадно…". Цыганская песня. Слова Александра Кусикова, музыка Михаила Бакалейникова. Издательство Москва. "Маски" 1920

Карьера 
Михаил Бакалейников играл на контрабасе и виоле в оркестре Columbia Studios для фильмов, таких как «Потерянный горизонт», до того как стал музыкальным директором студии в начале 1940-х. Также он написал музыку к нескольким десяткам фильмов среди которых:

 Ногами вперёд (1930)
 Дамы для досуга (1930)
 Джейн Эйр (фильм, 1934)
 Меня зовут Джулия Росс (1945)
 Перед самым рассветом (1946)
 Атомный Человек против Супермена (1950)
 Сильная жара (1953)
 Оружие ярости (1953)
 Земля против летающих тарелок (1953)
 Новый Орлеан без цензуры (1955)
 Линейка (1958)
 Кричащая женщина (1958)

Ссылки 
 All Movie Profile
 List of Movies at Cinefania

Источники 
 

Русские эмигранты первой волны в США
Кинокомпозиторы США
Похороненные на кладбище Форест-Лаун